Anatole es un nombre que puede hacer referencia a:

 Anatole Fistoulari, director de orquesta.
 Anatole France, escritor francés, premio Nobel de Literatura en 1921.

fr:Anatole
ru:Анатолий